According to Law – cortometraggio del 1912 diretto da Otis B. Thayer
According to Law – film del 1916 diretto da Richard Garrick